Широкое () — село в Самойловском сельском совете,Близнюковском районе Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320685507. Население по переписи 2001 г. составляет 564 (259/305 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Широкое находится в 6-и км от села Самойловка.

История 
 1825 — дата основания.

Экономика 
 Тракторная бригада. На сегодняшний день не работает.

Культура 
 Школа I—II ст. Закрыта с 2016 года

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов, среди которых похоронен Елохин А. О. — Герой Советского Союза. Похоронено 30 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района